Podkolsin ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Nikolajewitsch Podkolsin (1936–2003), russischer Offizier
 Pawel Nikolajewitsch Podkolsin (* 1985), russischer Basketballspieler